Віктор Слідовський, більш відомий як Slidan — український відеоблогер, один із найпопулярніших в Україні.

Життєпис 
Віктор Слідовський народився в Кропивницькому. Його батько працював на Азовсталі, а мати — домогосподарка. У віці трьох років переїхав до містра Дніпра. 2014 року переїхав до Києва, аби почати вчитися на перекладача. Вільно володіє польською та англійською мовами.

Творчість 
2009 року разом із другом мав группу у соцмережі Вконтакті. 2015 року на каналі slidan.mp4 з'явився перший випуск рубрики «Адская Дрочильня». 2016 року з'являється канал під назвою slidan (який досі існує). 2017 року отримує перші 100 тисяч підписників, а 2018 року перший мільйон. До початку повномаштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році Віктор знімав розважальний контент. У березні 2022 року на його каналі виходить перше серйозне відео. Наразі Віктор знімає контент, у якому висміює росіян.

Примітки 

Відеоблогери України